Сент-Фуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сент-Фуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сент-Фуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Сент-Фуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сент-Фуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж